CNA este un acronim care se poate referi la:

Consiliul Național al Audiovizualului, autoritatea publică autonomă națională, însărcinată cu apărarea interesului public în domeniul serviciilor de programe audiovizuale (radio, televiziune) din România
Centrul Național Anticorupție (anterior Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției), organul de ocrotire a normelor de drept, specializat în contracararea infracțiunilor economico-financiare și fiscale, precum și a corupției din Republica Moldova.
Colegiul Național de Apărare (abreviat: CNA sau CNAp), o instituție de învățământ din România, înființată în 1992

Altele
 California Nurses Association
 Canadian Nuclear Association
 Canadian Nurses Association
 CNA Corporation
 Center for Transportation and Logistics Neuer Adler
 Connecticut Nurses Association
 Royal Canadian Numismatic Association
 Canadian Numbering Administrator
 China Northern Airlines
 CNA International Executive Search 
 CNA Financial Corporation
 Compagnia Nazionale Aeronautica
 Caribbean News Agency
 Catholic News Agency
 Central News Agency
 Channel NewsAsia
 Cyprus News Agency